FE2 bezeichnet:
 eine Kamera von Nikon, siehe Nikon-MF-Kameras
 das Militärflugzeug Royal Aircraft Factory F.E.2

Siehe auch:
 Eisen (Fe2+)

FE2